Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1974 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km 

Datum:  19. Februar 1974

Teilnehmer: 80 genannt; 80 gestartet; 80 gewertet;

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.19 - Officiella resultat, Längdåkning 15 km, Herrar, FIS
 Men 15km Nordic Skiing Cross Country XXX (sic) World Championship 1974 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 27. April 2020
 Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, S. 174. ISBN 82-7096-013-6

30 km 

Datum: 17. Februar 1974

Teilnehmer: 71 genannt; 70 gestartet; 65 gewertet;

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.17 - Officiella resultat, Längdåkning 30 km, Herrar, FIS
 Men 30 km Nordic Skiing Cross Country XXX (sic) World Championship 1974 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 27. April 2020
 Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, S. 175. ISBN 82-7096-013-6

50 km 

Datum: 24. Februar 1974

Teilnehmer: 58 genannt; 55 gestartet; 45 gewertet;

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.24 - Officiella resultat, Längdåkning 50 km, Herrar, FIS
 Men 30 km (Sic!) Nordic Skiing Cross Country XXX (Sic!) World Championship 1974 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 27. April 2020
 Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, S. 176. ISBN 82-7096-013-6

4 × 10 km Staffel 

Datum: 21. Februar 1974

Teilnehmer: 14 Mannschaften gemeldet; 14 gestartet; 13 gewertet;

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.21 - Officiella resultat, Stafett 4 × 10 km, Herrar, FIS
 Men Nordic Skiing 4x10km Relay Cross Country XXX (sic) World Championship 1974 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 27. April 2020
 Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, S. 177. ISBN 82-7096-013-6

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb